Rezerwat przyrody Żurawie Bagno – rezerwat przyrody w województwie lubuskim
 Rezerwat przyrody Żurawie Bagno – rezerwat przyrody w województwie warmińsko-mazurskim